Frank von Fürstenwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Frank von Fürstenwerth (1833–1893), deutscher Verwaltungsjurist
 Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth (* 1954), deutscher Jurist, Versicherungsmanager und Verbandsfunktionär
 Wilhelm Frank von Fürstenwerth (1825–1909), deutscher Verwaltungsbeamter, Parlamentarier und Richter